Agelao o Agelaos (Ἀγέλαος) es, en la mitología griega, el nombre de varios personajes:
 Agelao, o Agelaos, hijo de Damastor, y pretendiente de Penélope muerto por Odiseo.
 Agelao un pastor común (o esclavo de Príamo) que salvó la vida del príncipe troyano Paris, expuesto como un bebé en el monte Ida, debido a la profecía de que sería la razón de la destrucción de Troya, y lo crio como a su propio hijo.
 Agelao, hijo de Meón. Un guerrero troyano muerto, durante la guerra de Troya, por Áyax.
 Agelao, hijo de Hípaso. Luchó contra los griegos, como parte del contingente de Nastes en la guerra de Troya y fue muerto por Meges.
 Agelao, hijo de Fradraon, y guerrero troyano. Fue muerto durante la guerra por Diomedes.
 Agelao, hijo de Evanor, uno de los asistentes de Acamas durante la guerra de Troya.
 Agelao, guerrero griego muerto por Héctor durante la Guerra de Troya.
 Agelao, hijo de Heracles y Ónfale, antepasado de Creso. En otras fuentes, este hijo es llamado Lamo.
 Agelao, hijo de Témeno y descendiente de Heracles. Agelao, junto con sus hermanos (Eurípilo y Calias), contrató hombres para matar a su padre, ya que dio su favor a su hermana Hirneto y su marido Deifontes. Cuando se descubrió esto, el pueblo dio el trono a Deifontes e Hirneto.
 Agelao, hijo de Eneo y Altea. Fue muerto mientras luchaba contra los Curetes.
 Agelao, hijo de Estínfalo, rey de Arcadia, y padre de Falanto.
 Agelao, padre de Anteo. Luchó en el ejército de Dionisos durante sus campañas en la India.

También es el nombre de varios personajes históricos:

 Agelao de Naupacto, un caudillo de la Liga Etolia.
 Agelao de Tegea, un músico del siglo VI a. C.

Notas y referencias

Enlaces externos